Kowiesy (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Skierniewicki
 Kowiesy (Łódź), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Skierniewicki
 Kowiesy (powiat Sokołowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Sokołowski
 Kowiesy (powiat Żyrardowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Żyrardowski